Грибушин (Грибушина) — русская фамилия. 

Известные носители:
 
 Грибушин, Николай Михайлович (1880—?) — российский предприниматель, меценат и общественный деятель; сын М. И. Грибушина.
 Грибушин, Сергей Михайлович (1870—1915) — российский предприниматель, меценат и общественный деятель; сын М. И. Грибушина.

 Грибушина, Антонина Ивановна (1840—1911) — российский предприниматель, меценат, купчиха 1-й гильдии; жена М. И. Грибушина.

См. также 
 Грибушино